L'Ange de Noël peut faire référence à plusieurs œuvres :

 L'Ange de Noël est un court-métrage de Georges Méliès (1905).
 L'Ange de Noël est la deuxième histoire de la série de bande dessinée Yoko Tsuno créée par Roger Leloup (1970).
 L'Ange de Noël (Christmas Magic) est un téléfilm de John Bradshaw (2011).